Austria:
 Liebenfels  - gmina targowa w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Sankt Veit an der Glan

Osoby:
 Jörg Lanz von Liebenfels – austriacki publicysta

Zobacz też:
 Liebenfelss